Callis ist der Familienname folgender Personen:

 James Callis (* 1971), britischer Schauspieler
 John Benton Callis (1828–1898), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Siehe auch:
 Kallis